Radlow ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Radlow, Ortsteil der Gemeinde Diensdorf-Radlow in Brandenburg
 Radlow (Züssow), Ortsteil der Gemeinde Züssow in Mecklenburg-Vorpommern

Radłów ist der Name folgender Orte in Polen:

 Radłów, Stadt in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Radłów, (deutsch Radlau), zweisprachiges Dorf in der Woiwodschaft Oppeln
 Radłów, Dorf in der Gmina Raszków, Woiwodschaft Großpolen

Radlow ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Radlow (1892–1958), russischer Theaterregisseur

Siehe auch:
 Radloff
 Radlova